Kunda kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kunda jõgi, å i Lääne-Viru län, 
 Kunda, 
 Kunda (by),

Indien 

 Kunda (ort i Indien), Uttar Pradesh, Pratāpgarh, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar